Den långa resan kan avse:

 Den långa resan (bok) – en bok av Mats Wahl
Den långa resan (film) – en amerikansk film från 1996 av Carroll Ballard, originaltitel Fly Away Home
 Den långa resan (novell) – en novell från 1981 av Stephen King, originaltitel The Jaunt
Den långa resan (patiens) –  en patiens
 Den långa resan (roman) - en roman av Johannes V.  Jensen (nobelpristagare), originaltitel Den lange rejse